

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Haverstraw – comune dello stato di New York
 Haverstraw – villaggio dello stato di New York
 Haverstraw Bay – baia dello stato di New York

Trasporti 
 Eliporto di Haverstraw – eliporto del villaggio di Haverstraw